Вашингтон е столицата на САЩ. Това е списък на столиците на щатите в САЩ.

Столиците на щатите в САЩ
 
Столиците на щатите в САЩ